Kommunerna i Teruelprovinsen är 236 till antalet, fördelade på tio comarcas. Provinsen hör till den autonoma regionen Aragonien.

Provinskod: 41

I tabellen anges INE-kod, namn, yta i km², befolkning år 2013 och befolkningstäthet inv/km².



Se även 
 Aragonien
 Spaniens kommuner

Externa länkar 
 Instituto Nacional de Estadística. Cifras oficiales de población Officiella uppgifter om befolkningen

Källor och fotnoter 

Orter i Aragonien
Spaniens kommuner
Spaniens provinser